Le championnat d'Europe féminin de basket-ball des 20 ans et moins 2018 est la  de la compétition. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans la ville de Sopron en Hongrie, du 7 au 15 juillet 2018.

Équipes participantes

Rencontres

Phase de groupes

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Tableau principal 

Source : FIBA

Matches de classement

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

Classement final

Leaders statistiques 

Ces classements font état des cinq premiers joueurs par catégorie statistique, classés par moyennes.

Points

Rebonds

Passes décisives

Contres

Interceptions

Évaluation

Récompenses 

 MVP de la compétition (meilleure joueuse) :  Iris Mbulito

 5 de la compétition :
  Iris Mbulito
  Ivana Raca
  Ivana Katanic
  Laura Westerik
  Satou Sabally

Sources et références

Lien externe 

  Site web officiel

2018
Basket-ball F20
Sopron
Europe F20
Basket-ball, Europe F20
Sport en juillet 2018
Europe F20